Verity kan som auktorsförkortning betyda:

 Ruggero Verity
 David S. Verity

Robotskapade auktorsförkortningar